Live in Toronto (1974), registratie van een optreden van King Crimson in 1974
Live in Toronto (2015), registratie van een optreden van King Crimson in 2015